

Letteratura
Tessa la ninfa fedele (The Constant Nymph) – romanzo del 1924 di Margaret Kennedy

Cinema
The Constant Nymph – film del 1928 diretto da Adrian Brunel
The Constant Nymph – film del 1933 diretto da Basil Dean
Il fiore che non colsi (The Constant Nymph) – film del 1943 diretto da Edmund Goulding

Televisione
The Constant Nymph – film tv del 1938 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
Tessa la ninfa fedele – sceneggiato televisivo in quattro puntate del 1957 diretto da Mario Ferrero